San Benito Abad kan syfta på:

Colombia 

 San Benito Abad (kommun), Sucre, 
 San Benito Abad (ort), Sucre,